Гуменецька сільська рада — Львівська область, Пустомитівський район
 Гуменецька сільська рада — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район